Käsberg ist der Name folgender Orte:

 Käsberg (Eitorf), eine Ortschaft in der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Käsberg (Hennef), ein Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Käsberg (Remscheid), eine wüst gefallene Hofschaft in der Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen